Le mot citation désigne l'action de citer ou son résultat :
 en littérature, une citation, reproduction d'un court extrait d'un propos ou d'un écrit antérieur dans la rédaction d'un texte ou dans une forme d'expression orale. Exemple : "C'est en cherchant la perfection qu'on s'en éloigne", Sylvain L'Hermite.

 dans le milieu de l'art contemporain, la citation est un élément d'une œuvre qui reprend un thème ou un procédé technique appartenant au passé ;
 en droit, « citation » est synonyme de « notification » ou de « signification » :
 citation directe,
 avec la citation « Proverbe vrai, vœux réalisé » de Maupassant,
 voie de citation directe,
 toujours en droit, le droit de courte citation est une exception aux droits d'auteur ;

Citation militaire 
 dans le domaine militaire, une citation est la mention honorable d'un acte exemplaire. En France, selon l'étendue de l'action récompensée, une citation très honorable est décernée à l'ordre de l'armée ou du corps d'armée ; une action de moindre envergure vaut une citation à l'ordre de la division, de la brigade du régiment ou de l'unité de rattachement. En période de conflit, elle s'accompagne souvent de l'attribution d'une . Au Royaume-Uni, la citation militaire récompense aussi la bravoure au combat :
 la citation à l'ordre de la Nation récompense des «services ou actes de dévouements exceptionnels, accomplis pour la France au péril de la vie, soit à titre civil, soit à titre militaire […] » ;

Décorations françaises pouvant avoir des citations militaires

 Croix de guerre 1939-1945
 Croix de guerre 1914-1918
 Croix de guerre des TOE
 Croix de la valeur militaire

Types de citation pour les décorations françaises

 Étoiles
 Citation à l'ordre du régiment : bronze
 Citation à l'ordre de la brigade : bronze
 Citation à l'ordre de la division : argent
 Citation à l'ordre du corps d'armée : vermeil
 Palme
 Citation à l'ordre de l'armée : bronze
 5 citations à l'ordre de l'armée : argent
 Palme de vermeil = citation à l'ordre des FFL ou de la nation (uniquement pour la croix de guerre 39-45)

Citation scientifique 
 dans le milieu scientifique, des index de citation sont calculés à partir du nombre de documents antérieurs cités par des auteurs ;

Citation en biologie 
 en biologie, on appelle citation d'auteurs les patronymes, souvent abrégés, indiqués à la suite des noms de taxons :
 citation d'auteurs en bactériologie,
 citation d'auteurs en botanique,
 citation d'auteurs en zoologie.

Autres 
 Citation, un cheval de course pur-sang anglais, l'un des plus grands champions américains du .
 Citation, nom d'avions d'affaires du constructeur Cessna.
 Chevrolet Citation, modèle de voiture fabriquée par Chevrolet de 1980 à 1985.

Références